Geografia:
 Binibèquer Nou, entitat de població de Sant Lluís (Menorca)
 Binibèquer Vell, entitat de població de Sant Lluís (Menorca)
 Poblat de pescadors de Binibèquer, nucli de població de Binibèquer Vell
 Cala de Binibèquer, platja de Sant Lluís (Menorca)